Сен-Жан-Путж () — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Жер. Входит в состав кантона Вик-Фезансак. Округ коммуны — Ош.

Код INSEE коммуны — 32382.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 590 км к югу от Парижа, в 90 км западнее Тулузы, в 19 км к северо-западу от Оша.

По территории коммуны протекает река Баиз.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Лето жаркое и немного дождливое, температура часто превышает 35 °С. Зимой часто бывает отрицательная температура и ночные заморозки. Годовое количество осадков — 700—900 мм.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 316 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 185 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 138 были экономически активными, 47 — неактивными (показатель активности — 74,6 %, в 1999 году было 67,8 %). Из 138 активных жителей работали 130 человек (67 мужчин и 63 женщины), безработных было 8 (4 мужчины и 4 женщины). Среди 47 неактивных 9 человек были учениками или студентами, 29 — пенсионерами, 9 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Замок Эрребук (XIII век). Исторический памятник с 1926 года

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Жер